Фамилия Леммлейн (Lemmlein, Lämmlein, Lämmlin, Lemleyn) — немецкая и еврейская фамилия, известные носители:

 Леммлейн, Ашер (XIII—XIV вв.) — немецкий мистик и лжепредвестник Мессии.
 Леммлейн, Георгий Глебович (1901—1962) — советский минералог и кристаллограф.

Примечания